Angèle est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Angèle est un prénom féminin, du grec « aggelos » qui signifie messager ou l'ange. Son masculin est Angèl.

Il a pour variantes Angela, Angéla, Angèles, Angelia, Angelie, Angella, Angelle, Angie, etc.

Angèle peut être aussi un patronyme.

Sainte chrétienne 
Voir

Personnalités connues sous ce prénom 
 Angèle, coloriste, notamment de la série Kid Paddle.
 Angèle (Angèle Van Laeken), chanteuse belge.
Sœur Angèle, née Ginetta Rizziardo, connue notamment comme l'une des pionnières de l'enseignement culinaire au Québec.

Fiction 
 Angèle, drame en cinq actes et en prose d'Alexandre Dumas représenté pour la première fois à Paris le  au théâtre de la Porte-Saint-Martin. La pièce est reprise en 1959 au théâtre de la Gaîté-Montparnasse dans une mise en scène d'Antoine Bourseiller puis en 2004 au théâtre Silvia-Monfort et en 2005 au théâtre du Jeu de Paume d'Aix-en-Provence, ainsi qu'en tournée en France, dans une mise en scène de Gilles Gleizes avec une musique originale d'Alain Margoni.
 Angèle, film de Marcel Pagnol de 1934.
 Angèle, court métrage de Françoise Tourmen.
 Angèle et Tony, film d'Alix Delaporte de 2011.

Chansons

Voir aussi 
 Belle Angèle (voilier)
 Montagne d'Angèle

Références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français